O Grande Prémio da Comunidade Valenciana de 2005 foi uma corrida de MotoGP que aconteceu em 6 de Novembro de 2005.
 Corrida: 6 de Novembro de 2005
 Número de voltas: 
 Tamanho da pista: 
 Distância total:

MotoGP

250 cc

125 cc

Ver também 
 Grande Prémio da Comunidade Valenciana
 Temporada de MotoGP de 2005

Ligações externas 
 Site oficial da prova

GPs de MotoGP de 2005
2005
Desporto na Espanha em 2005